TVR é um fabricante independente de automóveis esportivos, com sede em Walliswood, Surrey, Inglaterra. Sua especialidade foram modelos compactos, leves e equipados motores de alta potência. O nome TVR vem de seu fundador, Trevor Wilkinson.

Em 18 de outubro de 2006 foi anunciado que a TVR mudaria sua fábrica para outro país. Posteriormente, foi confirmado que a produção seria abrigada em Turim, Itália, sob a supervisão do estúdio Bertone. A marca TVR foi relançada do Salão de Geneva 2007.

Modelos

Ligações externas
 Site oficial TVR

 
Fabricantes de automóveis extintas